«Talpa» puede referirse a:

 el nombre del género de mamíferos Talpa;
 el nombre común de la planta Arnica montana;
 Talpa, Jalisco, México; o
 Talpa (1956), película con Víctor Manuel Mendoza, Lilia Prado y Jaime Fernández.